Huanggang (kinesiska: Jao-p’ing, Huang-kang-ch’eng, 黄冈) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 390 kilometer öster om provinshuvudstaden Guangzhou.

Runt Huanggang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Huanggang är det största samhället i trakten. Runt Huanggang är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina